reszta – w matematyce,
 reszta – w informatyce,
 reszta kwasowa – w chemii.

Zobacz też 
 chińskie twierdzenie o resztach